Поздняко́вка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Поздняковка — посёлок Новолялинского городского округа Свердловской области.
 Поздняковка — упразднённая деревня Старосабуровского сельского совета Никифоровского района Тамбовской области.

Реки 
 Поздняковка — река в России, приток Ляли, протекает в Новолялинском городском округе Свердловской области.

Примечания